Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Nettancourt » :
 Le régiment de Nettancourt (1629-1652)
 Le régiment de Nettancourt (1695-1704)

Homonymie d'unités militaires